Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+0000 à U+0FFF en hexadécimal (0 à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Commandes C0 et latin de base (Unicode 1.1)

Commandes C1 et supplément latin-1 (Unicode 1.1)

Latin étendu – A (Unicode 1.1)

Latin étendu – B (Unicode 1.1 à 5.0)

Latin étendu – alphabet phonétique international (Unicode 1.1 à 4.0)

Lettres modificatives avec chasse (Unicode 1.1 à 4.0)

Signes diacritiques génériques (Unicode 1.1 à 4.1)

Grec et copte (Unicode 1.1 à 7.0)

Cyrillique (Unicode 1.1 à 5.1)

Cyrillique – supplément (Unicode 3.2 à 7.0)

Arménien (Unicode 1.1 à 11.0)

Hébreu (Unicode 1.1 à 11.0)

Arabe (Unicode 1.1 à 14.0)

Syriaque (Unicode 3.0 à 4.0)

Arabe – supplément (Unicode 4.1 à 5.0)

Thâna (Unicode 3.0 à 3.2)

N’ko (Unicode 5.0 à 11.0)

Samaritain (Unicode 5.2)

Mandéen (Unicode 6.0)

Syriaque – supplément (Unicode 10.0)

Arabe étendu – A (Unicode 6.1 à 13.0)

Dévanâgarî (Unicode 1.1 à 7.0)

Bengalî (Unicode 1.1 à 11.0)

Gourmoukhî (ou gurmukhi) (Unicode 1.1 à 11.0)

Goudjarati (ou gujarâtî) (Unicode 1.1 à 10.0)

Oriyâ (odia) (Unicode 1.1 à 6.0)

Tamoul (Unicode 1.1 à 5.1)

Télougou (Unicode 1.1 à 14.0)

Kannara (Unicode 1.1 à 15.0)

Malayâlam (Unicode 1.1 à 13.0)

Singhalais (ou cingalais) (Unicode 3.0 à 13.0)

Thaï (Unicode 1.1)

Lao (ou laotien)  (Unicode 1.1 à 15.0)

Tibétain (Unicode 2.0 à 6.0)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Caractères spéciaux

000